Friedrich Demmer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Demmer (Sänger, 1785) (1785–1838), österreichischer Opernsänger (Tenor), Schauspieler und Regisseur
 Friedrich Demmer (Sänger, 1803) (1803–1859), österreichischer Sänger (Tenor)
 Friedrich Demmer (Eishockeyspieler) (1911–nach 1949), österreichischer Eishockeyspieler